Kreim ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kreim (* 1939), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Fabian Kreim (* 1992), deutscher Rallyefahrer